Николай Борцов:
 Борцов, Николай Иванович (род. 1945) — депутат Государственной Думы Российской Федерации, предприниматель.
 Борцов, Николай Тимофеевич (1920—1977) — советский игрок в хоккей с мячом.